Flaschka ist der Familienname folgender Personen:

 Dominik Flaschka (* 1971), Schweizer Theaterregisseur
 Georg Leopold Flaschka (1920–2004), deutscher Schauspieler, Regisseur und Intendant, siehe Georg Leopold
 Hermann Flaschka (1945–2021), austroamerikanischer theoretischer Physiker und Mathematiker